Awule Quaye o Abdullah Quaye (Accra, 1981), futbolista ghanès 
 Finley Quaye (1974, Edimburg), músic de jazz escocès
 Paul Quaye (1995), futbolista ghanès